Eagletown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eagletown (Indiana)
 Eagletown (North Carolina)
 Eagletown (Oklahoma)